Belcar (automerk), een Nederlands automerk
Belcar (autosport), een Belgische organisatie dat autoraces organiseert